Отто Смик (; 20 января 1922 года — 28 ноября 1944) — чехословацкий лётчик-ас, участник Второй мировой войны.

Биография 
Сын словака, участника Первой мировой войны, попавшего в плен и Антонины Давыдовой, дочери русского офицера. В 1934 году семья переехала в Чехословакию. В детстве увлекался авиамоделированием и планеризмом, к 17 годам налетал 22 часа. С 1937 по 1939 год обучался в промышленном училище.

После начала Второй мировой войны бежал во Францию. Через Венгрию, Югославию, Болгарию, Грецию и Турцию добрался до французского Ливана, а оттуда до Марселя.
3 июня 1940 года Смик вступил на службу в чехословацкую армии в изгнании.

После капитуляции Франции был переведён в Англию.

С июля 1940 года служил в Королевских военно-воздушных силах Великобритании. Прошёл полный курс лётной подготовки. В начале 1943 года попал в 312-ю чехословацкую эскадрилью. Затем служил в 310-й, 131-й и 122-й эскадрильях. С декабря 1943 года переведён на инструкторскую работу. В ноябре 1944 года — майор, командир 127-й чехословацкой эскадрильи.

Летал на de Havilland D.H.82 Tiger Moth, North American Harward Mk.II и различных модификациях Supermarine Spitfire.

В октябре 1944 года Смик выжил, будучи сбитым над вражеской территорией в Нидерландах, успешно избежал пленения и вернулся на территорию, удерживаемую союзниками. В ноябре 1944 года RAF назначил его командиром 312-й чехословацкой эскадрильи. 28 ноября 1944 года Смик снова был сбит над оккупированной территорией близ Зволле в Нидерландах и погиб.

За период с марта 1943 года по июнь 1944 года сбил 13 самолётов-истребителей Люфтваффе, в том числе, лично сбил 9 самолётов, 2 — в группе, 1 предположительно и 3 повредил. В июле 1944 года сбил три немецких крылатых ракеты Фау-1.

В 1965 году останки Смика были найдены и перезахоронены в Братиславе на кладбище «Соловьиная долина».

Отто Смику посмертно было присвоено звание генерал-майора ВВС Словацкой Республики

Награды 
 Крест «За выдающиеся лётные заслуги» (Великобритания)
 Звезда 1939—1945
 Air Crew Europe Star
 Медаль обороны (Defence Medal (United Kingdom))
 Военная медаль 1939—1945 (War Medal 1939-45)
 Военный крест 1939—1945 с пальмовым листом (Croix de Guerre 1939—1945, Франция)
 Чехословацкий Военный крест (1939)
 Чехословацкая медаль «За храбрость перед врагом» (Československá medaile Za chrabrost před neprřítelem)
 «Памятная медаль Чехословацкой армии за рубежом» (Франция и Великобритания) (Pamětní medaile Československé armády v zahraničí)

Ссылки 
 Смик Отто
 Биография
 Биография

Словацкие лётчики Второй мировой войны
Чехословацкие лётчики Второй мировой войны
Погибшие в боях Второй мировой войны
Генерал-майоры Словакии
Родившиеся в Боржоми
Похороненные на кладбище Соловьиная долина